Bernt Mæland – ex calciatore norvegese
 Eirik Mæland – calciatore norvegese
 Monica Mæland – politica conservatrice norvegese